The Cure:

 The Cure — британская рок-группа.
 The Cure — альбом английской группы The Cure.
  — короткометражный фильм с участием Чарли Чаплина
  — американская комедийная драма.
 Cure («Панацея») — эпизод сериала «Звёздные врата: SG-1».